Chancelaria ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Chancelaria (Alter do Chão)
 Chancelaria (Torres Novas)